Tissi – comune italiano della provincia di Sassari
 Tissi – città e sottoprefettura del Ciad
 Rifugio Tissi – rifugio alpino dolomitico situato nel comune di Alleghe nell'Agordino
 Attilio Tissi –  alpinista e politico italiano
 Stazione di Tissi-Usini – fermata ferroviaria sulla linea Ozieri Chilivani-Porto Torres Marittima